Supercoppa italiana 2015 var den 28:e upplagan av den italienska supercupen Supercoppa italiana och spelades den 8 augusti 2015 i arenan Shanghai-stadion i Shanghai, Kina. 
Tävlande lag var Juventus från Turin och Lazio från Rom. Juventus kvalificerade sig till tävlingen då lagen blev mästare i Serie A 2014/2015. Segraren av Coppa Italia blir kvalificerad till supercupen, men då Juventus vann även denna tävling blev det andraplacerade laget i Coppa Italia 2014/2015, Lazio, kvalificerad.

Juventus var matchen efter två mål tätt följt av varandra i den andra halvleken. Anfallaren Mario Mandžukić från Kroatien gjorde laget första mål i den 69:e spelminuten. Laget bytte ut fransosen Kingsley Coman i den 61:a spelminuten mot, vad som skulle bli, den andre målskytten Paulo Dybala. Argentinaren gjorde mål efter 12 minuters spel, i den 73:e spelminuten.

Luca Banti från Italien var huvuddomare i matchen, som sågs av  åskådare.

Matchresultat med laguppställning

Källor
 

2015
2015 i Italien
Fotbollsåret 2015
Sportevenemang i Shanghai
Shanghai under 2000-talet